Von Martels is een van oorsprong Duits geslacht waarvan leden sinds 1964 tot de Nederlandse adel behoren.

Geschiedenis 
De stamreeks begint met Gerhard Martels die vanaf 1632 rentmeester van Eemsland was en in 1654 overleed. Zijn zoon werd in 1696 verheven tot des H.R.Rijksridder, een kleinzoon van de laatste werd in 1721 verheven in de rijksadelstand. Een nazaat van de laatste, Alfred Carl Emil August Maria von Martels (1884-1972), werd bij Koninklijk Besluit van 22 april 1964 ingelijfd in de Nederlandse adel. Deze trouwde in 1912 met Henriette Augusta Elisabeth Pelgrom von Motz (1886-1949), lid van de familie Von Motz en zij bewoonden huis Hessum te Dalfsen. Het huis wordt nog steeds bewoond door nageslacht van dit echtpaar.

In 1999 leefden er nog veertien Nederlandse adellijke telgen, de laatste geboren in 1998. In 2008 overleed de chef de famille waarna die als zodanig werd opgevolgd door diens oudste zoon.

Enkele telgen 
Duitse telgen:
Gerhard Martels († 1654), rentmeester van Eemsland
Johann Heinrich Martels (* rond 1633; † 1696), rentmeester van Eemsland, in 1696 verheven tot des H.R.Rijksridder
Gerhard Heinrich Martels, heer van Dankern, enz. (1661-1729), rentmeester van Eemsland
Johann Heinrich von Martels zu Dankern, heer van Dankern, enz. (1691-1770), rentmeester van Eemsland, in 1721 verheven in de rijksadelstand met de vergunning zich von Martels zu Dankern te noemenn
Johann Franz von Martels zu Dankern, heer van Dankern, enz. (1722-1784)
Franz Ludwig von Martels zu Dankern, heer van Dankern, enz. (1773-1841), eigenaar van het landgoed Den Angelslo bij Emmen (Dr.), emigreerde 1832 naar Amerika
August Joseph Bernhard Heinrich Franz Bartholomeus von Martels zu Dankern (1802-1877), Duits burgemeester

Nederlandse telgen:
August Joseph Bernhard Heinrich Franz Bartholomeus von Martels zu Dankern (1802-1877), Duits burgemeester
Alfred Karl Eugen Alphons Hermann von Martels zu Dankern (1836-1921), Duits burgemeester
Jhr. Alfred Carl Emil August Maria von Martels (1884-1972), landeconoom, eigenaar-bewoner van Huis Hessum en in 1964 ingelijfd in de Nederlandse adel; hij en zijn eerste vrouw overleden op Hessum, zijn tweede vrouw overleed op Huis de Horte te Dalfsen
Jhr. Alfred René Theodorus Reinout Maria von Martels (1914-1995), landeconoom, overleed op Huis de Roekamp te Dalfsen
Jhr. Hubert Louis Maria von Martels (1917-2008), landeconoom
Jhr. ing. Reinout Alfred Maria von Martels (1952), zaadteler, na het overlijden van zijn vader chef de famille
Jhr. Maurits Rolof Hubertus Marie von Martels (1960), agrarisch ondernemer, bewoner van Huis Hessum; in 2017 beëdigd als lid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nederlands adellijk geslacht